Эмиль Меллине (; 1 июня 1798 года (13 прериаля VI года республики), Нант, Франция — 21 января 1894 года, Нант, Франция) — французский полководец, государственный деятель. Великий мастер Великого востока Франции (1865—1870 гг.)

Биография 
Родился в Нанте в семье генерала Первой империи Франсуа-Анна Меллине и Розали Маласи.

Карьера 

С 2 октября 1813 года — лейтенант действующей Национальной гвардии Внутренней Луары.
С 25 февраля 1814 года второй лейтенант 88-го пехотного полка, с 4 сентября 1815 года в 80-м пехотном полку, а с 25 апреля 1815 года в 80 пехотном полку.

6 сентября 1815 года уволен со службы по приказу короля. 11 марта 1816 года вступил в Легион департамента Орн. 29 января 1817 года утверждён в должности. 11 декабря 1820 уволен по состоянию здоровья.

Вновь поступил на военную службу 11 декабря 1820 года. Служил в 5-м полку лёгкой пехоты. 22 января 1823 года принято решение считать его на службе с 28 сентября 1815 года.

С 6 июня 1823 года — лейтенант в 5-м пехотном полку, который с 6 февраля 1828 года стал полком Королевской гвардии. С 11 августа 1830 года — капитан. С 16 декабря 1830 года переведён на службу в 14 лёгкий пехотный полк. С 27 августа 1839 года получил звание шеф-де-батайон в 35 полку лёгкой пехоты. С 30 сентября 1840 года — командир 5 егерского батальона. С 16 октября 1842 года — подполковник 41 первого пехотного полка, а затем, с 13 июня 1844 года, в 32 пехотном полку. С 15 марта 1846 года — полковник 1 полка Иностранного легиона. С 1 января 1848 года командовал подразделением в Сиди-Бель-Аббесе. 2 декабря 1850 года произведён в бригадные генералы. С 15 февраля 1851 года — командир 2 пехотной бригады в Лионе, с 23 ноября 1853 года, одновременно, становится командиром 1 дивизиона 6 военного отдела. 31 мая 1854 года назначен командиром 1 бригады Императорской гвардии. С 22 мая 1855 года временно командовал пехотной дивизии Императорской гвардии в Восточной армии. Участник Крымской войны. С 22 июня 1855 года — дивизионный генерал. 22 декабря 1855 года, сформировав гвардейские полки, назначается командиром Пехотной дивизии Императорской гвардии и возвращается в Крым.

С 28 июня 1856 года — генерал-инспектор 1 пехотного округа (на 1856 год), а с 29 июня 1856 года — командир 1-й пехотной дивизии Императорской гвардии. 30 мая 1857 года, 19 мая 1858 года, 12 мая 1860 года, 11 мая 1861 года и 28 мая 1862 года вновь назначался генерал-инспектором 1 пехотного округа (на 1857, 1858, 1860, 1861 и 1862 годы соответственно). С 11 августа 1859 года генерал-инспектор Действующей армии.

С 2 июня 1863 года в резерве.

С 5 июля 1863 года — член Совета ордена Почётного легиона. С 23 октября 1863 года по 15 сентября 1869 года — главнокомандующий Национальной гвардией департамента Сены.

С 15 марта 1865 года — сенатор (пожизненный).

17 августа 1870 года — командующий депо Императорской гвардии в Париже. Член комитета по укреплению Парижа.

С 8 февраля 1871 в резерве, а с 1 сентября 1878 года в отставке, с назначением пенсии в размере 10500 франков.

Участие в военных действиях 

 В 1814 году и 3 месяца и 10 дней в 1815 году во Франции, в ходе Война шестой коалиции и Ста дней Наполеона
 С 1823 года по 1825 год в Испании (Французская интервенция в Испанию)
 С 1841 года по 1851 год в Африке (Французское завоевание Алжира
 В 1855 участвовал в Крымской войне
 В 1859 году в Италии (Австро-итало-французская война)
 В 1870—1871 годах в Франко-прусской войне.

Ранения 

 30 марта 1814 года ранен в боях при обороне Парижа.
 14 июля 1815 года — ранен пикой в левое бедро во ходе боев при Меце, .
 26 апреля 1823 года — получил пулевое ранение в левое бедро в боях при Сан-Себастьяне.
 8 сентября 1855 года — ранен осколком в щёку при осаде Севастополя.

Масонская деятельность 

В Нанте он был членом ложи «Марс и искусства» ().

Император номинировал его на пост великого мастера Великого востока Франции. Он занимал эту должность с 1865 года по 1870 год, заменив на этом посту генерала Маньяна.

Награды 
 Орден Почётного легиона
 Кавалер Большого креста (17 июня 1859 года)
 Великий офицер (16 июня 1856 года)
 Командор (7 января 1852 года)
 Офицер (8 августа 1847 года)
 Кавалер (27 апреля 1838 года)
 Офицер ордена Академических пальм (30 июля 1878 года)
 Медаль Святой Елены
 Медаль Итальянской кампании
 Мадаль Крымской кампании
 Кавалер ордена Карлоса III (Испания)
 Командор ордена Святого Григория Великого (Святой Престол, 6 декабря 1853 года)год)
 Командор со звездой ордена Бани (Великобритания)
 Медаль «За воинскую доблесть» (Сардиния, 1859 год)
 Большой крест Свойского военного ордена (1859 год)
 Большой крест ордена Меджидие (Османская империя)
 Большой крест ордена Церингенского льва (Великое герцогство Баден, 24 августа 1867 год)
 Большой крест ордена Заслуг Святого Михаила (Королевство Бавария, 8 ноября 1867 года)
 Большой крест ордена Железной короны (Австрийская империя, 8 августа 1867 года)
 
 Большой крест ордена Дубовой короны (11 января 1868 года)
 Большой крест ордена Льва и Солнца (Персия, 1878 год)

Семья 

С 16 июля 1832 года был женат на Франсуазе Фелисите Себир.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Médaillé de Sainte-Hélène»
 1889 Биография на сайте Сената Франции

Дивизионные генералы (Франция)
Участники Крымской войны (Франция)
Сенаторы Второй империи
Великие мастера ВВФ